Lacoste (bedrijf), een Frans modehuis (voorheen La Chemise Lacoste)
 Lacoste (Hérault): plaats in Frankrijk
 Lacoste (Vaucluse): plaats in Frankrijk
 LaCoste (Texas): plaats in Texas USA

Personen
 Catherine Lacoste, Frans golfster
 René Lacoste, Frans tennisser en ontwerper van het kledingmerk Lacoste